Příjmení Jellinek může označovat:

 Adolf Jellinek (1821–1893), vídeňský rabín, narozený na Moravě
 Emil Jellinek (1853–1918), rakousko-uherský podnikatel a diplomat, průkopník automobilismu, syn Adolfa
 Georg Jellinek (1851–1911), německý právník a státovědec, syn Adolfa
 Mercédès Jellinek (1889–1929), dívka, jejíž jméno nesou automobily značky Mercedes-Benz, dcera Emila
Moritz Jellinek (1829–1914), vídeňský lékař z Moravy, účastník maďarské revoluce 1848

Související články 
 Jelínek

Židovská příjmení